Nguyễn Thi Kim Ngan (Bến Tre, 12 april 1954) is sinds 2016 de voorzitter van de Nationale Assemblee van Vietnam, ter vervanging van Nguyen Sinh Hung.

Op 31 maart 2016 werd zij, nadat zij door haar voorganger Nguyen Sinh Hung werd genomineerd, door de Nationale Vergadering tot voorzitter van de Nationale Assemblee benoemd. 

Vietnamees politicus